Basileuterus fraseri é uma espécie de ave da família Parulidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Equador e Peru.

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais e florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências

Basileuterus
Aves descritas em 1884